Soatá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Soatá (ort), Boyacá, 
 Soatá (kommun), Boyacá,